Ел Комедор има више значења:

 Ел Комедор (Охинага), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Комедор (Акила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику